Zestawienie oficjalnych międzynarodowych meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Vitala Heynena:

Oficjalne mecze międzypaństwowe pod egidą FIVB lub CEV 

|-
!colspan="7"| 2018

|-
!colspan="7"| 2019

|-
!colspan="7"| 2021

|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans spotkań według imprezy

Mecze i turnieje towarzyskie 

|-
! colspan="7" | 2018

|-
! colspan="7" | 2019

|-
! colspan="7" | 2020

|-
! colspan="7" | 2021

|}

Bilans:
 zwycięstwa-porażki 19-2
 sety wygrane-sety przegrane: 63-20

Mecze nieoficjalne 

|-
! colspan="7" | 2018

|}

Bilans:
 zwycięstwa-remisy-porażki 1-1-0
 sety wygrane-sety przegrane: 4-2

Statystyki zawodników 

Uwaga: Statystyki zawodników obejmują mecz o 3. miejsce Ligi Narodów 2019.
Stan na 4 sierpnia 2021 roku

Uwagi

Bibliografia 
 

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn
Polska